Das Wismilak International 1997 war ein Damen-Tennisturnier in Surabaya. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 22. bis 28. September 1997 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
Tennisturnier in Surabaya